Зареченский — название населённых пунктов в России:
 Зареченский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Зареченский — посёлок Ведновский сельсовет Чаплыгинского района Липецкой области.
 Зареченский — посёлок Шишкинского сельсовет Чаплыгинского района Липецкой области.
 Зареченский — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Зареченский — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Зареченский — микрорайон города Фролово Волгоградской области.

См. также 
 Зареченский район